Miejscowości w Polsce:

 Cienin – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Słupca
 Cienin Kościelny – wieś
 Cienin Zaborny – wieś
 Cienin-Kolonia – kolonia
 Cienin Zaborny-Parcele – wieś
 Cienin-Perze – wieś